Шарофутдинов — фамилия; имеет женскую форму Шарофутдинова.
 Шарофутдинов, Дилшод (род. 1985) — узбекский футболист, полузащитник малайзийского клуба «Сайма Дерби».
 Шарофутдинов, Комил (род. 1993) — узбекский футболист, полузащитник молодёжной сборной Узбекистана.